LSD kan syfta på:

 LSD – den vanliga benämningen på den som drog verksamma molekylen lysergsyradietylamid
 LSF – eng; least significant digit, den minst värda siffran i ett tal som använder ett positionssystem, se Minst signifikanta siffra
 LSD – eng; Limited Slip Differential, en anordning som helt eller delvis tar bort den normala funktionen hos en differentialväxel i ett fordon, se Differentialbroms
 LSD Dream Emulator – ett tv-spel släppt 1998 för Playstation

Pop kultur
 Lucy in the Sky with Diamonds – en sång av Beatles sammankopplad med drogen LSD